Турнір проводився вперше.

Лаура Йоана Пар та Юлія Вахачик виграли свій перший турнір WTA, здолавши в фіналі пару Леслей Паттінама Керкгове / Бібіане Схофс з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання

Основна сітка 

2020 Doubles
Lyon Open (WTA) - Doubles
2020 у французькому спорті